Серия B 2003/2004 () — 72-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 23 августа 2003 года и закончился 12 июня 2004 года. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 2003/04 на legaserieb.it
 Серия B 2003/04 на rsssf.com

2003/2004
Футбол в Италии в 2003 году
Футбол в Италии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004